Pinocchio est originellement le personnage principal du roman Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi.

Adaptations du conte de Collodi 
 Adaptations écrites de Pinocchio
 Adaptations de Pinocchio au cinéma et à la télévision

Films 
 Pinocchio, film muet de Giulio Antamoro, 1911.
Pinocchio, film d'animation américain des studios Disney sorti en 1940.
 Pinocchio, le personnage titre de ce film.
 Pinocchio, remake en prises de vues réelles réalisé par  Robert Zemeckis, sorti en 2022.
 Les Aventures de Pinocchio, feuilleton télévisé (1972) puis film italien (1975) de Luigi Comencini.
Pinocchio (The Adventures of Pinocchio) est un film américain de Steve Barron sorti en 1996.
 Pinocchio, film italien de Roberto Benigni sorti en 2002.
 Pinocchio, film d'animation italien d'Enzo D'Alò sorti en 2012.
 Pinocchio, film documentaire québécois de André-Line Beauparlant sorti en 2015.
 Pinocchio, film italien de Matteo Garrone sorti en 2019.
 Pinocchio: A True Story, film russe de Vasiliy Rovenskiy sorti en 2021.
 Pinocchio, film d'animation américain de Guillermo del Toro, sorti en 2022.
 Pinocchio, film américain de Robert Zemeckis, sorti en 2022.
 Pinocchio and the Water of Life, film d'animation de Viktor Lakisov, dont la sortie est prévue en 2022.

Séries télévisées 
 Pinocchio, série télévisée québécoise.
 Pinocchio, série d'animation japano-allemande.
 Pinocchio, mini-série allemande en deux parties, réalisée par Anne Justice et diffusée en 2013.
 Pinocchio, série télévisée sud-coréenne.

Arts de la scène 
 Pinocchio, pièce de Joël Pommerat, Compagnie Louis Brouillard, 2008.
 Pinocchio, opéra de Philippe Boesmans d'après la pièce de Joël Pommerat, créé en 2017 à Aix-en-Provence.
 Pinocchio, le spectacle musical, comédie musicale française de Marie-Jo Zarb et Moria Némo, 2013.

Jeu vidéo 
 Pinocchio, jeu vidéo sur Mega Drive et Super Nintendo.

Bandes dessinées 
 Pinocchio, bande dessinée de Winshluss.
 Pinocchio - Histoire d'un enfant, bande dessinée de Ausonia.

Musique 
 Pinocchio, chanteur virtuel pour enfants ;
 Pinocchio, album du groupe sud-coréen f(x) sorti en 2011 ;
 Pin-Occhio, groupe italien de musique électronique ;
 Pinocchio, composition instrumentale de ce groupe (1993) ;

Autres 
 En biologie,  est un synonyme de plusieurs genres d'animaux.
 Parc Pinocchio, parc autour du thème de Pinocchio à Collodi en Italie ;
 Lézard Pinocchio, lézard des forêts équatoriennes.
 Pinocchio, voilier de la Class40.

Homonymie de titre